Tarboro ist der Name folgender Ortschaften in den Vereinigten Staaten:

 Tarboro (Georgia), im Camden County, Georgia
 Tarboro (North Carolina), im Edgecombe County, North Carolina
 Tarboro (South Carolina), im Jasper County, South Carolina